Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир, Азия) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2006 в Азиатской зоне, финальный турнир которого прошёл в Германии. Отборочные матчи в Азиатской зоне прошли с 12 ноября 2003 по 12 октября 2005. В турнире приняли участие команды 39 стран, из 44, входящих в АФК. , ,  и  не подали заявку на участие в турнире.  была дисквалифицирована за отказ играть квалификацию в Тегеране в 2003 году.

В финальный турнир вышли команды:

Участники 

Перед началом турнира составляется рейтинг по выступлениям команд в предыдущих чемпионатах. Двадцать пять команд, занявших первые места, автоматически выходят в первый раунд.

Предварительный раунд 
14 команд разбиваются на пары и играют по два матча: дома и в гостях.

|}

Матчи 

 и  снялись с соревнований уже после жеребьёвки. Поскольку они должны были играть друг против друга, то ФИФА приняла решение выбрать «счастливого неудачника» — лучшую команду из проигравших, которая также вышла бы в первый раунд. Проигравшие сравнивались по следующим критериям:
 число очков;
 разница мячей;
 забитые мячи.

Таким образом,  вышел в следующий раунд, несмотря на поражение в предварительном раунде.

Первый раунд 
32 команды (25 прошедших автоматически по рейтингу и 7 из предварительного раунда) разбиваются на 8 групп по 4 команды. Команды занявшие первые места в группах выходят во второй раунд. Матчи в группах проводятся: 1-й тур — 18 февраля 2004, 2-й тур — 31 марта 2004, 3-й тур — 9 июня 2004, 4-й тур — 8 сентября 2004, 5-й тур — 13 октября 2004, 6-й тур — 17 ноября 2004.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй раунд 
8 команд разбиваются на 2 группы по 4 команды. Команды занявшие первые и вторые места в группах выходят в финальный турнир чемпионата мира. Матчи в группах проводятся: 1-й тур — 9 февраля 2005, 2-й тур — 25 марта 2005, 3-й тур — 30 марта 2005, 4-й тур — 3 июня 2005, 5-й тур — 8 июня 2005, 6-й тур — 17 августа 2005.

Группа А 

 и  получили путёвки.  вышел в стыковой матч АФК.

Группа В 

 и  получили путёвки.  вышел в стыковой матч АФК.

Стыковые матчи 
Команды, занявшие 3-е места в группах, играли между собой стыковые матчи, дома и в гостях. Победитель играл стыковый матч с командой из зоны Северная Америка за выход в Финальный турнир. Матчи состоялись 3 сентября, 8 октября, 12 октября 2005 года.

Результат состоявшегося 3 сентября 2005 года матча был аннулирован из-за технического нарушения правил игры: после реализации нападающим сборной Узбекистана 11-метрового удара либо должен был быть засчитан гол (в случае отсутствия нарушений со стороны атакующей команды во время исполнения 11-метрового удара), либо 11-метровый удар должен был быть назначен повторно (в случае нарушения атакующей командой правил игры во время исполнения), однако был назначен свободный удар в пользу обороняющейся команды. 8 октября 2005 года матч был переигран.

 вышел в стыковой матч АФК/КОНКАКАФ, забив больше мячей на чужом поле.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2006
2006